«В по́исках приключе́ний» — телевизионный документальный сериал, который создала компания Русский Экстрим. Получил особую известность после трансляций на канале «Россия» с 16 ноября 2002 по 12 августа 2006 года. Ведущим телепередачи был Михаил Кожухов, который в 2004 году получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший телеведущий». Съёмки и премьерные показы более чем сотни выпусков проводили на протяжении четырёх лет (2002—2006 гг.).

С 4 сентября 2010 по 18 июня 2011 года Михаил Кожухов продолжил свои теле-путешествия в знакомом формате уже в новой программе «Далеко и ещё дальше» на канале ТВ-3 с новым авторским коллективом (и с бессменным оператором Алексеем Лебедевым), и как ведущий - и как продюсер.

Ведущий известен самобытными репортажами, бархатистым и тёплым баритоном и азартом пробовать новые ремёсла.

Концепция 
В основе проекта три основные позиции — рассказ о профессии, обучение ведущего этой профессии и его самостоятельное участие в процессе работы. Форма телепрограммы — документальный сериал, где главный герой — ведущий, Михаил Кожухов, путешествует по разным странам и, собственно, «ищет приключения».

Каждый выпуск длится 44 минуты. Михаил приезжает в страну и познаёт жизнь и быт местных жителей на себе. Например, выбирает популярную — а зачастую — уникальную профессию, и рассказывает о ней с точки зрения журналиста. Мало того, Михаил пробует новое дело «на зуб». А порой не только пробует, но и пытается «разжевать», то есть — получить за свой труд деньги (естественно, как журналист и в рамках телепередачи, а не для того, чтобы заработать на жизнь).
Ведущий по традиции спрашивает у своих новых учителей «Что самое главное в жизни?» — на что часто получает интересный, а порой и мудрый ответ.
Часто в телепередаче можно наблюдать неожиданные происшествия, которые сопровождают ведущего в работе; то есть всё то, что другие привыкли оставлять за кадром.

Выпуски 

Сборные эпизоды:
 Египет, Вьетнам, Малайзия (2006)
 Камбоджа, Мальта, Иордания, Израиль, Бали (2005)
 Кения, Сингапур, Греция (2005)
 Куба, Испания, Португалия, Таиланд (2003)
 Перу, Мачу-Пикчу, Эквадор (2006)
 Румыния, Норвегия, Сингапур, Бирма (2006)
 Сингапур, Мексика, Намибия (2005)
 Танзания, Кения (2005)
 Ямайка, Ливия, Румыния, Новая Зеландия (2006)

Примечания

Ссылки 
 «В поисках приключений» на сайте телеканала «Русский Экстрим»
 Михаил Кожухов был тамадой на малайской свадьбе и бальзамировал труп скорпиона
 Без приключений 
 Программа «Вокруг света» лишилась ведущего
 Искусство выпрямления гвоздей
 Съел таракана и запил кровью кобры

Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи, запущенные в 2002 году
Телепередачи, закрытые в 2006 году